Celademhaling is in de celbiologie en biochemie de afbraak van organische verbindingen.
Dissimilatie (taalkunde) is een term in de taalkunde.